El nombre Diego Reyes puede referirse a:

 Diego C. Reyes Figueroa (1992-), balonmanista chileno;
 Diego Reyes Muñoz (1979-), futbolista español;
 Diego A. Reyes Rosales (1992-), futbolista mexicano;
 Diego A. Reyes Sandoval (1990-), futbolista hondureño.